Un effecteur prend différents sens selon les domaines :
 en biochimie, un  (ou ligand effecteur) est une petite molécule de ligand qui se fixe sur une protéine, régulant son activité en l'activant (par exemple activateur allostérique) ou l'inhibant (par exemple inhibiteur allostérique) ;
 en robotique et en génie mécanique, un effecteur est l'outil mis en mouvement par les actionneurs (ressort, vérin, moteur, …) via une chaîne cinématique ;
 dans le jargon administratif de médecine, un effecteur est une personne qui effectue.

Notes et références